Са́нта-Еула́лія (, , «свята Евлалія») — власна назва.

Топоніми

Санта-Еулалія-Бахера
 Санта-Еулалія-де-Гальєго
 Санта-Еулалія-де-Оскос
 Санта-Еулалія (Теруель)

Санта-Еулалія (Арока) — парафія.
 Санта-Еулалія (Візела) — парафія.
 Санта-Еулалія-де-Арнозу — парафія.
 Санта-Еулалія-де-Ріу-Кову — парафія.